Cuidado de los hijos puede referirse a:

 Adopción
 Crianza de los hijos
 Custodia compartida
 Dependencia personal
 Etología
 Ecología del comportamiento
 Guardería - Educación infantil
 Niñera
 Maternidad
 Paternidad
 Trabajo doméstico
 Trabajo reproductivo